Янги́льдино () — село в Козловском районе Чувашской Республики. Административный центр Янгильдинского сельского поселения.

География 
Янгильдино расположено на северо-востоке Чувашии, в 90 км от Чебоксар, в 15 км южнее районного центра — города Козловка, в 6 км от железнодорожной станции (Тюрлема), на левом берегу безымянного левого притока реки Бува (приток Свияги), высота над уровнем моря 176 м. Деревня Семенчино — на другом берегу реки, другие соседние населённые пункты: деревня Альменево — в 2 км на восток, деревня Чирш-Сирма Урмарского района — в 2,5 км на запад.

Административно-территориальная принадлежность 
Деревня Янгильдино — с конца XVIII века в составе Малой Аринской, Богородской волостей Чебоксарского уезда, с 1 октября 1927 года — в составе Козловского района (с 1940 года — село Янгильдино), с 20 декабря 1962 по 13 марта 1965 года — в составе Урмарского района, позже — вновь в Козловском районе Чувашии.

Сельский совет: с 1 октября 1927 года — Янгильдинский.

История 
Янгильдино татарское село (деревня — до 1940 года), основанное во времена Ивана Грозного в XVI веке. Население относится к этнографической группе казанских татар, по вероисповеданию в основном мусульмане.

По другим сведениям, Янгильдино возникло как поселение служилых татар в 1-й половине XVII века.

В XVIII веке жители — служилые татары, ясачные татары, крещёные чуваши; в XIX веке — татары — государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, печным, плотницким и портняжным промыслами, торговлей.

В конце XVIII века функционировали три мечети: первая мечеть (1875—1940), вторая мечеть (1898—1931), третья мечеть (1900—1934), во второй половине XIX века — школа-мектеб.

В 1929 году образован колхоз им. Карла Маркса.

По состоянию на 1 мая 1981 года населённые пункты Янгильдинского и Тюрлеминского сельских советов — в составе совхоза «Тюрлеминский».

Название 
Жители Янгильдино называют село Кармыш. По старинным преданиям, Кармыш — имя основателя данного поселения. Предание гласит, что во времена Ивана Грозного в XVI веке происходило крещение татар, тогда как не согласный с этим Кармыш Бабай был вынужден по религиозным убеждением бежать. Бежал он из села Тетюши, и судьба его привела в то место, где по сей день находится село Янгильдино.

Этимология 

курмы́ш: II. «поселение», симб. и «отдаленная пашня», сарат ()
возм из чув. курмыш, тат. курмэмыш «невидимый, спрятанный» см. Кармыши

Исторические и прежние названия 
Янгильдино (Карамышево).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в селе проживали 453 человека, преобладающая национальность — татары (98 %).

Инфраструктура 
Функционирует СХПК «Янгильдинский» (по состоянию на 2010 год). 
Имеются школа, врачебная амбулатория, библиотека, клуб, отделение связи, мечеть, магазин, 2 торговых киоска.
Улицы: 1-я Восточная, 2-я Восточная, Бикчантаева, Больничная, Братская, Верхняя, Западная, Зеленая, Ключевая, М. Салихова, Московская, Нижняя, Овражная, Почтовая, Совхозная, Средняя, Центральная, Школьная, Южная.

Транспорт 
В село из Козловки ходит автобус. Периодичность — 4 раза в день.

Памятники и памятные места 
 Памятник воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны (ул. М. Салихова).

Люди, связанные с селом 
 Беловощева Наталья Павловна (1909, Чешлама, Чебоксарский уезд — 1991, Янгильдино, Козловский район) — врач, участник Великой Отечественной войны (в 1943—1945). До мобилизации в армию — заведующая детско-женской консультацией и врач военно-полевого строительства участка № 7 села Октябрьское (в 1941—1942), заведующая Янгильдинской участковой больницей Козловского района. После войны работала заведующей Янгильдинской больницей (1945—1970). Заслуженный врач Чувашской АССР (1961), заслуженный врач РСФСР (1969).
 Бикчантаев, Ярхам Гараевич (1922, Янгильдино, Богородская волость, Чебоксарский уезд — 2000, Козловка, Козловский район) — участник Великой Отечественной войны (с марта 1942), полный кавалер ордена Славы.
 Салихов, Мидхат Абдулович (1923, Янгильдино, Чебоксарский уезд — 1994, Москва) — вое­начальник, генерал-лейтенант (1985), Герой Советского Союза (1944).
 Фатхуллин, Данил Зияфович (род. 1949, Янгильдино, Козловский район) — передовик производства, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Панорама

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Козловского района
Населённые пункты, основанные в XVII веке